HVO est un sigle qui peut désigner :
 Hrvatsko vijeće obrane (en français, Conseil de défense croate) ;
 Hawaiian Volcano Observatory (en français, Observatoire volcanologique d'Hawaï) ;
 Haute Vosges Orientation, un club de course d'orientation ;
 .